El acrónimo OSE hace referencia a varios artículos:

 Organización Sindical Española, sindicato vertical español que existió durante la Dictadura franquista.
 Obras Sanitarias del Estado, empresa pública de Uruguay.
 Oslo Stock Exchange, denominación inglesa de la Bolsa de Oslo.
 Organismós Sidirodrómon Elládos, la empresa pública ferroviaria de Grecia.